Појам Златни орао може да се односи на:

 сури орао (златни орао) – птица
 Сухој Су-47 беркут (Сухој Су-47 златни орао) – авион